Falto ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Valerius Falto, Politiker und Militär
 Quintus Valerius Falto, römischer Feldherr und Konsul 239